Ninja Tune — незалежний британський лейбл з Лондону. Заснований 1990 року діджеями Джонатаном Муром (Jonathan Moore) та Метом Блеком (Matt Black), більш відомими як дует Coldcut. 

Музику, випущену на лейблі, часто називають Ninjazz, переважно це відноситься до композицій звучання близького до джазу.

Виконавці, які випускаються на лейблі 

 Ammoncontact
 Amon Tobin
 Andreya Triana
 Ape School
 Bang On! (Big Dada)
 Blockhead
 Bonobo
 The Bug
 The Cinematic Orchestra
 Coldcut
 Cougar
 Daedelus
 The Death Set
 Deco Child
 DELS (Big Dada)
 DJ Food
 DJ Kentaro
 DJ Vadim
 Dobie (Big Dada)
 Dorian Concept
 Elan Tamara (Big Dada)
 Emika
 Eskmo
 FaltyDL

 Fink
 Floating Points
 Funki Porcini
 Grasscut
 Grey Reverend
 The Heavy
 The Herbaliser
 Hexstatic
 Hot Sugar
 Igor Boxx
 Infesticons
 Infinite Livez (Big Dada)
 Illum Sphere
 The Invisible
 Jaga Jazzist
 Jammer (Big Dada)
 Jesse Boykins III & Melo-X
 Jono McCleery
 Juice Aleem
 Kid Koala
 King Cannibal
 King Geedorah (Big Dada)
 Letherette
 Loka
 The Long Lost
 Lorn

 Lou Rhodes
 Max And Harvey
 Mr. Scruff
 Neotropic
 Offshore (Big Dada)
 Odesza
 Paris Suit Yourself (Big Dada)
 Plug
 Poirier
 Pop Levi
 The Qemists
 Raffertie
 Roots Manuva (Big Dada)
 Shuttle
 Skalpel
 Slugabed
 Speech Debelle (Big Dada)
 Spokes
 Starkey
 Stateless
 Sticky (Big Dada)
 Thunderheist
 Toddla T
 Two Fingers (Big Dada)
 Visions (Big Dada)
 Wagon Christ

 Wiley (Big Dada)
 XRABIT + DMG$
 Yppah
 Zero dB
 9 Lazy 9

Посилання 
 Сайт 
 Ninja Obsession
 Ping Pong  Promotion agency of Ninja Tune in France.
 Ninja Tune Feature in Rip It Up Magazine
 Mafiagato's Ninja Obsession
 The Complete Digital Discography
 Discography at Rolldabeats.com 
 Discography & Review at Djouls.com (Fr) 
 Reviews by BBC 
 Funki Porcini Interview at Freedom to Create 2010 (Phegon Blog)

Британські лейбли звукозапису